Кузнецкий мост — мост через реку Томь на проспекте Дружбы и улице Ленина между Центральным и Кузнецким районами Новокузнецка.

Выше по течению расположен Кузнецкий железнодорожный мост, Байдаевский мост, ниже — Дозовский мост.

История 
Первоначально длина моста должна быть больше в два раза, однако инженер М. К. Нарец, автор проекта предложил засыпать Иванцевскую протоку дамбой .

В 1936 году завершено строительство первого капитального моста через Томь — коммунального моста в Сталинске. Его строительство началось в 1934 году. Длина 432 метра, ширина проезжей части 6 метров. . По мосту проходил трамвай и железнодорожная линия в сторону шахт, заводов НКАЗ и КЗФ.

В феврале 1972 года пятью метрами выше взамен построили новый — первый в Кузбассе мост из напряженно-армированного железобетона, связавший центр города с Кузнецким районом..

Перед мостом со стороны Центрального района в 1986 году построили автомобильную развязку.

По оси моста проходит трамвайная линия из Центрального в Кузнецкий район.

По мосту проходят водоводы: холодной воды с Драгунского водозабора и горячей воды с Кузнецкой ТЭЦ.

Ссылки и примечания 

Мосты Новокузнецка
Мосты через Томь